Le tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2022 se déroule du 23 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  F. Contreras Gómez
  Cristina Bucșa
  Léolia Jeanjean
  Linda Nosková
  Viktorija Golubic
  Erika Andreeva
  Clara Burel
  Viktória Kužmová
  Elisabetta Cocciaretto
  Elina Avanesyan
  Daria Snigur
  Linda Fruhvirtová
  Yuan Yue
  Sára Bejlek
  Catherine Harrison
  Ashlyn Krueger

Repêchée 
La joueuse suivante (« lucky loser ») a été éliminée au dernier tour des qualifications mais est repêchée pour pallier le forfait d'Angelique Kerber.

  Kamilla Rakhimova

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seixième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'US Open de tennis 2022
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2022
Tennis féminin en 2022